Саминка — название рек в России:

 Саминка — река в Московской области, приток Москвы-реки.
 Саминка — река в Новгородской области, впадает в озеро Пирос.
 Саминка — река в Тверской области, впадает в озеро Ручейское.